Proliserpula obtusa är en ringmaskart som beskrevs av William Melville Ware 1974. Proliserpula obtusa ingår i släktet Proliserpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
obtusa